Патхумтхани:

 Патхумтхани — провинция в центральной части Таиланда.
 Патхумтхани — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.